Motociklistična Velika nagrada Francije 1990 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 22. julija 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990